Pavao Ivakić (Drenovci, 27. siječnja 1909. – Split, 26. svibnja 1945.) – hrvatski katolički svećenik, franjevac kapucin, mučenik, žrtva jugokomunističkog zločina

Životopis 

Rodio se 27. siječnja 1909. godine u Drenovcima kod Županje od oca Ilije i majke Marije, rođ. Đermanović. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. U Travniku je završio gimnaziju. Postao je član Kapucinskog reda u Varaždinu 1927. godine. U Splitu je zaređen za svećenika 1933. godine, nakon završetka splitske bogoslovije. Bio je samostanski poglavar u Osijeku i Splitu. Bio je propovjednik, radio je s mladima. Imenovan je župnikom novoosnovane župe Gospe od Pojišana u Splitu 1944. godine, koju je osnovao splitski biskup fra Klement Bonefačić koji je također tražio fra Pavla Ivakića da je njemu povjeri,

Nagovorio je zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, da kapucini dobiju župu sv. Mihaela Arkanđela u zagrebačkoj četvrti Dubrava, gdje su i danas.

Pridonio je gradnji drugoga kata kapucinskoga samostana u Splitu. 
Nikad se nije bavio politikom.

Napisao je peticiju, u kojoj se zalagao, da se hrvatski komunisti zauzmu za prestanak ubijanja Hrvata nakon što su partizani zauzeli Split. Nakon osvajanja grada naveliko su partizani ubijali Hrvate, osobito intelektualce. Ivakić je su peticiju sastavio i umnožio i u njoj se obratio na neke splitske komuniste moleći ih neka ne ubijaju Hrvate jer Srbi ne ubijaju svoje bivše četnike. Ivakića su poto uhitili i držali nekoliko dana u zatvoru. Nije bilo nikakva javnog suđenja. Zatim su ga s ovećom skupinom sličnih ljudi, u policijskim zatvorenim kolima odvezli na groblje na Lovrinac, onda daleko od gradskih granica. Ondje su ga ustrijelili nad otvorenim grobom 26. svibnja 1945. Činjenica je bila skrivena. Druge redovnike i rodbinu nikad nisu obavijestile vlasti o Ivakićevoj sudbini. Svjedok o ubojstvu bio je grobljanski radnik koji je informaciju prenio (onog što je vidio) pod najstrožom tajnom. Tih su dana u jame na splitskom Lovrincu jugokomunisti pobacali tisuće ubijenih ljudi iz cijele Dalmacije. Lovrinačko groblje puno je jama gdje su bačeni ubijeni dalmatinski Hrvati.

Tih je dana Slobodna Dalmacija, organ komunističke vlasti, pripremala javnost za likvidaciju narodu omiljenog svećenika fra Pavla Ivakića. Pisala je protiv njega bezočne laži i služila se grubim krivotvorinama. Objavila je "da je Pavao Ivakić protiv narodnooslobodilačke borbe i da poziva Hrvate, da obustave borbu protiv ustaša" a radilo se o tome da nije pozivao Hrvate da zaustave borbu protiv ustaša nego da prestanu ubijati Hrvate. Stao je u obranu progonjenih i obespravljenih. OZNA je taj letak uništila.

Nije poznato, gdje je točno pokopan na Lovrincu. 
Zlatko Josip Šafarić napisao je djelo Fra Pavao Ivakić - splitski mučenik.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Hrvatski franjevci

Životopisi, Split
Franjevci kapucini
Mučenici